Les Monténégrins ethniques, sont des personnes d'ethnicité monténégrine
 Les Monténégrins démographiques, sont les habitants (citoyens) de Monténégro

Voir aussi